Nationaal park Valley of Flowers, een nationaal park in de Indiase staat Uttarakhand in het westelijke Himalaya-gebied
Valley of Flowers (film), een avontuurlijk filmdrama van regisseur Pan Nalin